Het ATP-toernooi van Rome 2001 (met de officiële naam Internazionali d'Italia) werd voor de 58e keer gespeeld van 7 tot en met 13 mei 2001. Het tennistoernooi werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

In de enkelspelfinale versloeg de Spanjaard Juan Carlos Ferrero de Braziliaan Gustavo Kuerten. In de eindstrijd bij het dubbelspel was het Zuid-Afrikaans/Russische koppel Wayne Ferreira en Jevgeni Kafelnikov te sterk voor het Canadees/Australische duo Daniel Nestor/Sandon Stolle.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome